

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Olszynka – część miasta  w Gdańsk
 Olszynka – część miasta Wałcz
 Olszynka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Bądkowo
 Olszynka – część wsi Żarki  w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Libiąż
 Olszynka – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Wilga
 Olszynka – wieś w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Lubrza
 Olszynka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Orły
 Olszynka – część wsi Olsza  w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Dąbrowa Białostocka 
 Olszynka – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Korycin
 Olszynka – osada wsi Jakubów  w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Imielno 
 Olszynka – kolonia wsi Wygoda  w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Imielno 
 Olszynka – część wsi Sąpy  w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Młynary  
 Olszynka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Korsze

Cieki w Polsce 
 Olszynka – rzeka, prawy dopływ Kanału Mosińskiego
 Olszynka – rzeka, prawy dopływ Liswarty
 Olszynka – potok, dopływ Parsęty
 Olszynka – rzeka, lewy dopływ Ropy

Szczyty 
 Olszynka – szczyt w Karkonoszach

Miejscowości na Białorusi 

 Olszynka – dawny folwark w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilia.

Zobacz też 
 Olszynki
 Olszanka
 Olszynka Grochowska – osiedle w Warszawie
 Olszynka Mała – część Gdańska
 Olszynka Wielka – część Gdańska